Alfred Agostinelli (1888-1914), secrétaire de Marcel Proust ;
Alessandro Agostinelli (1965-), journaliste, essayiste italien ;
 Andrea Agostinelli (1957-), joueur puis entraîneur de football italien ;
 Cataldo Agostinelli (1894-1988), mathématicien italien ;
 Robert Agostinelli (1953-), homme d'affaires américain.

Autre 
 Musée Agostinelli, musée privé à Acilia Nord, Rome